Мелиса Барера Мартинез (; Монтереј, 4. јул 1990) мексичка је глумица и певачица.

Биографија 
Рођена је 4. јула 1990. године у Монтереју. Студирала је музичко позориште на Тиш школи уметности Универзитета у Њујорку. У фебруару 2019. удала се за музичара Пака Зазуету.

Филмографија 

|-
| 2014.
|
| -{L for Leisure}-
| Кенеди
|
|-
| 2016.
|
| -{Manual de principiantes para ser presidente}-
| Бриса Кареиро
|
|-
| 2016.
|
| -{El Hotel}-
| Карина
|
|-
| 2018.
|
| -{Sacúdete las penas}-
| Луиса Мартин дел Кампо
|
|-
| 2018.
|
| -{Dos veces tú}-
| Данијела Коен
|
|-
| 2021.
| Висине Њујорка
| -{In the Heights}-
| Ванеса
|
|-
| 2022.
| Врисак
| -{Scream}-
| Сем Карпентер
|
|-
| 2022.
|
| -{Carmen}-
| Кармен
|
|-
| 2022.
| Духови прошлости
| -{Bed Rest}-
| Џули Риверс
|
|-
| 2023.
| Врисак 6
| -{Scream VI}-
| Сем Карпентер
|
|-
|}

Телевизија 

|-
| 2011.
|
| -{La Academia}-
| такмичарка
| 18. место
|-
| 2012.
| Јудина жена
| -{La mujer de Judas}-
| Зуламита
| споредна улога
|-
| 2012—2013.
|
| -{La otra cara del alma}-
| Маријана Дуран
| споредна улога
|-
| 2014.
|
| -{Siempre tuya Acapulco}-
| Олвидо Перез
| главна улога
|-
| 2015.
|
| -{Tanto amor}-
| Мија Гонзалез
| главна улога
|-
| 2016—2017.
|
| -{Perseguidos}-
| Лилијана Рикон
| споредна улога
|-
| 2017.
|
| -{Club de Cuervos}-
| Исабел Канту
| споредна улога
|-
| 2018—2020.
|
| -{Vida}-
| Лин Хернандез
| главна улога
|-
| 2020.
|
| -{Acting for a Cause}-
| Елизабет Бенет
| епизода: „Гордост и предрасуда”
|-
| 2022.
|
| -{Keep Breathing}-
| Лив Ривера
| главна улога
|-
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1990.
Биографије живих особа
Мексичке глумице
Мексичке певачице